Матеус-Леми () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Агломерация Белу-Оризонти. Входит в экономико-статистический микрорегион Белу-Оризонти. Население составляет 28 998 человек на 2006 год. Занимает площадь 302,589 км². Плотность населения — 95,8 чел./км².

История 
Город основан 17 декабря 1938 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 183 114 513,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 6839,78 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,745 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс